Orlando Pride er en amerikansk professionel fodboldklub for kvinder, der er hjemmehørende i Orlando, Florida. Holdet blev en del af National Women's Soccer League (NWSL) i 2016.

Aktuel trup

Referencer

Eksterne henvisninger
 

Kvindefodboldklubber i USA